Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Ecuadoraanse deelgebieden. Ecuador bestaat uit 22 provincies, die elk een eigen vlag hebben. De provincies vormen samen enkele regio's, terwijl de provincies zelf ingedeeld zijn in kantons. Deze kantons bestaan uit gemeenten. De regio's vormen de enige bestuurslaag die geen vlaggen gebruikt.

Hieronder staat een lijst van provinciale vlaggen.

Zie ook
 Deelgebieden van Ecuador

Ecuadoraanse subnationale vlag
Ecuador
Vlaggen